Митькино — название населённых пунктов в России:

 Митькино — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Митькино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Митькино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Митькино — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Митькино — деревня в Медведевском районе Марий Эл.
Митькино — до 1951 года название посёлка Краснооктябрьский в Медведевском районе Марий Эл.